Petrović, Petrovič oder Petrovic steht für:
 Petrović (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Petrović (Dynastie in Montenegro), Herrscherfamilie in Montenegro
 Petrović selo, früherer Name von Staro Petrovo Selo, Gemeinde in Kroatien
 (3017) Petrovič, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Ungleichung von Petrović
 Petrović-Njegoš (Begriffsklärung)
 Petrovics
 Petrovits
 Michael Petrowitsch (* 1968), österreichischer Künstler und Kurator
 Petrowitz